Florentin Durand (ur. 9 listopada 1982 w Saint-Martin-d’Hères) – francuski skoczek narciarski, reprezentant Francji na ZIO 2002 w Salt Lake City, reprezentant klubu US Autrans.

Po raz pierwszy w zawodach Pucharu Kontynentalnego wystartował w grudniu 1997 w Chamonix, lecz dwukrotnie nie zdołał uzyskać kwalifikacji do zawodów. Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdobył w styczniu 1999 podczas zawodów w Engelbergu, w których zajął 24. miejsce.

W 2002 roku został wybrany do kadry na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City, jednak ani razu nie zakwalifikował się do konkursu indywidualnego. Wystartował tylko w konkursie drużynowym i wraz z Emmanuelem Chedalem, Rémi Santiago i Nicolasem Dessumem zajął dziesiąte miejsce.

Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w sierpniu 2004, kiedy zajął miejsce poza pierwszą pięćdziesiątką kwalifikacji do konkursu Letniego Grand Prix w Courchevel.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 2002  Salt Lake City/Park City – nie zakwalifikował się (K-120)
 Drużynowo
 2002  Salt Lake City/Park City – 10. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 55. miejsce
 Drużynowo
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 10. miejsce
 2000  Szczyrbskie Jezioro – 6. miejsce

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 262.
 sezon 1999/2000: 171.
 sezon 2000/2001: 56.
 sezon 2001/2002: 237.
 sezon 2002/2003: 109.
 sezon 2003/2004: 122.

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów PK 
  Titisee-Neustadt – 10 lutego 2001 (4. miejsce)
  Planica – 18 lutego 2001 (6. miejsce)
  Chamonix – 24 lutego 2001 (7. miejsce)
  Zakopane – 4 marca 2001 (9. miejsce)
  Harrachov – 11 marca 2001 (7. miejsce)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Urodzeni w 1982
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Saint-Martin-d’Hères